

Teste di serie 

  Cvetana Pironkova (Qualificata)
  Irina-Camelia Begu (primo turno)
  Timea Bacsinszky (Non partecipa per la finale allo Shenzhen Open 2015)
  Zhang Shuai (primo turno)

  Jaroslava Švedova (primo turno)
  Kristina Mladenovic (Qualificata)
  Shelby Rogers (primo turno)
  Anna Schmiedlová (secondo turno)
  Yanina Wickmayer (primo turno)

Qualificate 

  Cvetana Pironkova
  Lesia Tsurenko

  Polona Hercog
  Kristina Mladenovic

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione4

Collegamenti esterni 
 

Apia International Sydney 2015
WTA Tour 2015